Criando malvas puede referirse a:

 Forma coloquial para indicar que una persona está muerta.
 Pushing Daisies ("Criando malvas" en España) es una comedia dramática estadounidense, creada por Bryan Fuller, y estrenada como serie de televisión en 2007.